

Росія

м. Москва 
 Крекшино — село у м Москві
 Селище станції Крекшино — селище у м Москві
 Селище радгоспу «Крекшино» — селище у м Москві
 Крекшино — садиба у м Москві
  — залізнична станція у м Москві

Псковська область 
 Крекшино — село у Порховському районі Псковської області

Смоленська область 
 Крекшино — село у Холм-Жирковському районі Смоленської області

Тульська область 
 Крекшино — село у Плавському районі Тульської області